Guru puede referirse a:

Gurú, un maestro espiritual, 
Gurú, persona reconocida como una fuente confiable de un tema.

En música 
 Guru, (1961-2010), rapero y MC hip-hop de Gang Starr.